Brydan Klein era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato nella categoria Junior.

Bernard Tomić ha battuto in finale 4–6, 7–6(5), 6–0 Tsung-hua Yang.

Teste di Serie

 César Ramírez (quarti di finale)
 Jerzy Janowicz (quarti di finale)
 Daniel Evans (quarti di finale)
 Ryan Harrison (semifinali)
 Bernard Tomić (campione)
 Andrew Thomas (terzo turno)
 Jared Easton (terzo turno)
 Yuki Bhambri (semifinali)

 Matt Reid (primo turno)
 Yang Tsung-hua (finale)
 Jaan-Frederik Brunken (terzo turno)
 Mark Verryth (secondo turno)
 Kittipong Wachiramanowong (terzo turno)
 Vasek Pospisil (primo turno)
 Ty D Trombetta (terzo turno)
 Marcus Willis (ritirato)

Tabellone

Fase Finale

Parte Alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte Bassa

Sezione 3

Sezione 4

Australian Open 2008